Osoby o tym nazwisku:
 Józef Szabłowski – polski ekonomista
 Stach Szabłowski – polski historyk i krytyk sztuki, publicysta
 Witold Szabłowski – polski dziennikarz i reportażysta